FK Smarhon (vitryska: Футбольны клуб Смаргонь, Futbolnij Klub Smarhon) är en vitrysk fotbollsklubb i Smarhon.

Historia 
 1987—1993: FK Stankabudaunik («Станкабудаўнік»)
 1993: FK Kamunalnik («Камунальнік»)
 sedan 1993: FK Smarhon («Смаргонь»)

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar 
  Officiell Hemsida
 FK Smarhon på Soccerway

Fotbollsklubbar i Belarus
Sportklubbar bildade 1987